Osoby o tym nazwisku:
 Alan Guth – amerykański fizyk i kosmolog
 Fernand Guth – luksemburski piłkarz, olimpijczyk
 Franciszek Guth – austriacki urzędnik
 Romaric Guth – francuski brydżysta

Inne:
 (3419) Guth – planetoida z pasa głównego asteroid